Mimopásmová komunikace (, někdy zkracováno OOB) je pojem zejména z oborů telekomunikací a informatiky. Jedná se o takovou komunikaci, která neprobíhá po hlavním komunikačním kanále, ale nějakým jiným způsobem. Názvosloví odkazuje ke vzniku pojmu v oboru radiokomunikací, kde komunikace typicky probíhá převážně ve smluveném frekvenčním pásmu a využití frekvence mimo toto pásmo je realizováno pouze tehdy, jsou-li k tomu zvláštní důvody.

Přeneseně se ovšem o mimopásmové komunikaci mluví běžně například u síťových protokolů v informatice, je-li kromě hlavního síťového proudu používán ještě dodatečný. Podobně se v přeneseném smyslu může mluvit o mimopásmové komunikaci u dvoufázového ověření u webové aplikace, kde hlavní datový kanál (tedy protokol HTTP přes Internet) není považován sám o sobě za dostatečně důvěryhodný pro autentizaci uživatele, a je tedy použita ještě dodatečná metoda autentizace pomocí SMS, což představuje dodatečný komunikační kanál.

Reference 

Telekomunikace
Přenos dat